Battarrea — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1801 року.

Класифікація 
До роду Battarrea відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Persoon, C.H. 1801. Synopsis methodica fungorum. :1-706 - P.xiv, 129

Роди грибів
Печерицеві